Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der indischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der indische Fußballverband AIFF wurde 1937 gegründet. Das erste Länderspiel fand zuvor schon am 4. Juli 1936 gegen die Republik China statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Indiens aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SAM = Ostasienmeisterschaft / AS = Asienspiele und SAS = Südasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der indischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der indischen Mannschaft

1936 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die indische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 76 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 43 der derzeit abzüglich Indiens 46 Nationalmannschaften der AFC (keine Spiele gab es bisher gegen die Mongolei, die Nördlichen Marianen und Osttimor)
 8 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 7 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 3 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 2 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 9 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 4 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 2 gehörten zuletzt der UEFA und 2 der AFC an

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Indien
!